Friedrichsruh steht für:

 Friedrichsruh, Ortsteil der Gemeinde Aumühle, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Friedrichsruh (Knorrendorf), Ortsteil der Gemeinde Knorrendorf, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern 
 Friedrichsruh (Mistelgau), Ortsteil der Gemeinde Mistelgau, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Friedrichsruh, Wohnplatz in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Sułkowo (Radowo Małe)
 Friedrichsruh (Rannungen), Flurkreuz
 Schloss Friedrichsruh (Drage), ehemaliges Barockschloss in Drage im Kreis Steinburg
 Villa Friedrichsruh, Jugendstilvilla im Dresdner Stadtteil Löbtau in Sachsen
 Kirchspiel Friedrichsruh in  Dombrowken, Ostpreußen
 Friedrichsruh, Amt Tkaczew, Wolhynien 
 einen Park in Ponarth (Königsberg)

Siehe auch:
 Friedrichsruhe